Brent Corrigan (1986-) est un acteur américain spécialisé dans la pornographie gay. 
Emmett Corrigan (1871-1932), acteur américain d'origine néerlandaise.
James Corrigan (1867-1929), acteur américain du cinéma muet.
Joe Corrigan (1948-) est un footballeur anglais. 
Kevin Corrigan est un acteur américain, né le  dans le Bronx, New York (États-Unis).
Lloyd Corrigan (1900-1969) est un acteur, réalisateur et scénariste américain.
Mairead Corrigan est une militante pacifiste, nord-irlandaise, née le  à Belfast (Irlande du Nord).
Reggie Corrigan (né le  à Dublin) est un joueur de rugby à XV, qui joue avec l'équipe d'Irlande depuis 1997.
Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth est un roman graphique américain de Chris Ware.

Toponyme 

 Corrigan, une ville située au nord du comté de Polk , au Texas, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme